Die DFS Classic 2005 waren ein WTA-Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Birmingham. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 4. bis 12. Juni 2005 statt.

Im Einzel gewann Marija Scharapowa gegen Jelena Janković mit 6:2, 4:6 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Daniela Hantuchová / Ai Sugiyama mit 6:2 und 6:3 gegen Eleni Daniilidou / Jennifer Russell.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die DFS Classic 2005 fand vom 4. bis 6. Juni 2005 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Birmingham